Ножовка — значения:

Топоним 
 Ножовка — село, Частинский район, Пермский край, Россия

Другое 
 Ножовка — вариант названия ручной пилы:
 по металлу
 по дереву